Zilvermeer (Blerick), park in Venlo
 Zilvermeer (Groningen), wijk in Groningen
 Provinciaal Domein het Zilvermeer, recreatiepark in Mol